Dividida em várias etapas, a edição 1986 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 23ª edição do torneio foi vencido pelo time do Niterói Rugby, teve como vice-campeão o FEI Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1986 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1986 no Brasil